

Sigle 
PMDA est un sigle qui peut signifier : 
 , l'agence sanitaire nationale du Japon ;
 Plutonium Management and Disposition Agreement, l'accord de gestion et de traitement du plutonium entre la Russie et les signé en 2000 ;
 , en français dianhydride pyromellitique, un composé organique de formule C₁₀H₂O₆